Села:
 Левківці — Вінницька область, Тульчинський район
 Левківці — Хмельницька область, Волочиський район